Ке́мпе (, , ) — немецкая, шведская и латышская фамилия.

Известные носители:

 Кемпе, Адриан (род. 1996) — шведский профессиональный хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».
 Кемпе, Альфред (1849—1922) — английский математик, один из разработчиков «проблемы четырёх красок».
 Кемпе, Анна Элиза (1790—1883) — английская писательница; в замужестве Брей.
 Кемпе, Вайт (род. 1960) — немецкий (ГДР) фигурист, выступающий в парном разряде.
 Кемпе Гоуда I (; 1510—1569) — известный правитель Виджаянагарской империи.
 Кемпе, Джулия () — математик немецкого происхождения, работает во Франции.
 Кемпе, Карл (1884—1967) — шведский книгоиздатель.
 Кемпе, Марджери (ок. 1373—ок. 1438) — английская духовная писательница и биограф.
 Кемпе, Марио (род. 1988) — шведский профессиональный хоккеист, нападающий клуба КХЛ «ЦСКА».
 Кемпе, Мирдза Яновна (1907—1974) — латышская советская поэтесса.
 Кемпе, Оскар (род. 1984) — басист и бэк-вокалист шведской панк-рок группы Neverstore.
 Кемпе, Рудольф (1910―1976) ― немецкий дирижёр.
 Кемпе, Уилл (род. 1963) — бермудский актёр кино и телевидения британского происхождения.
 Кемпе, Фредрик (род. 1972) — шведский музыкальный продюсер, композитор и певец.
 Кемпе, Чарльз (1837—1907) — английский витражный дизайнер и проектировщик Викторианской эпохи.